Antun Bauer ime je sljedećih osoba:

Antun Bauer (biskup) (1856. – 1937.) 
Antun Bauer (muzeolog) (1911. – 2000.)